Кубок Фарерських островів з футболу 2017 — 62-й розіграш кубкового футбольного турніру на Фарерських островах. Титул втретє здобув НСІ Рунавік.

Календар

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align=center|1 квітня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align=center|2 квітня 2017

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align=center|13 квітня 2017

|}

1/2 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|10/25 травня 2017

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Фарерських островів на soccerway

2017
Фарерські острови